Penkert ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Penkert (1933–2019), deutscher Pädagoge und Sachbuchautor
 Ludolf Penkert (1844–1904), deutscher Arzt und Regierungsbeamter, Regierungs- und Geheimer Medizinalrat
 Max Penkert (1877–1955), deutscher Arzt, Gynäkologe, Sohn von Ludolf Penkert
 Rainer Penkert (1921–2012), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 Sibylle Penkert (* 1935), deutsche Literaturwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Benkert
 Benckert